Седок:
 Седо́к — человек на чём-то сидящий, например на лошади (всадник, верховой), в повозке (пассажир) и так далее.

Фамилия 
Фамилия суринамского происхождения:
 Седок, Грегори (род 1981) — нидерландский легкоатлет.
 Седок, Жермейн — нидерландский легкоатлет.
 Седок, Эдди — суринамский политик.

См. также 
 Седокова, Анна Владимировна